Charleston Open 2022, właśc. Credit One Charleston Open 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 500 w sezonie 2022 z cyklu Charleston Open rozgrywany w dniach 4–10 kwietnia 2022 roku w Charleston na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 899 500 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Stanach Zjednoczonych